Klemelä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1920-2006), acteur finlandais
, compétiteur finlandais en course d'orientation

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois